Killdozer ist Name folgender:

 Killdozer! (Roman), Roman von Theodore Sturgeon
 Killdozer! (Film), Film von 1974 auf Grundlage des Romans von Theodore Sturgeon
 Killdozer (Band), Post-Rock-/Noise-Rock-Band aus den Vereinigten Staaten